Alessandro Bertoglio – giornalista e conduttore radiofonico italiano
 Chiara Bertoglio – pianista e musicologa italiana
 Edo Bertoglio – fotografo e regista svizzero naturalizzato italiano
 Facundo Bertoglio – calciatore argentino
 Fausto Bertoglio – ciclista italiano
 Bernardo Bertoglio – vescovo cattolico italiano
 Francesco Bertoglio – vescovo cattolico italiano
 Napoleone Bertoglio Pisani – scrittore, storico e archeologo italiano
 Nicola Bertoglio – cestista italiano

Altro
Bertoglio (famiglia) – famiglia nobile milanese
Bivacco Bertoglio – bivacco sulle Alpi Cozie